est une série de films américains nommée d'après le héros Jack Ryan de la saga de romans de Tom Clancy.

La série est composée de six opus :
 À la poursuite d'Octobre rouge de John McTiernan, sorti en 1990 avec notamment Alec Baldwin et Sean Connery ;
 Jeux de guerre de Phillip Noyce, sorti en 1992 avec notamment Harrison Ford ;
 Danger immédiat de Phillip Noyce, sorti en 1994 également avec Harrison Ford ;
 La Somme de toutes les peurs de Phil Alden Robinson, sorti en 2002 avec notamment Ben Affleck et Morgan Freeman ;
 The Ryan Initiative de Kenneth Branagh, sorti en 2014 avec notamment Chris Pine ;
 Sans aucun remords de Stefano Sollima, sorti en 2021 avec notamment Michael B. Jordan.

Une série télévisée, Jack Ryan, existe également.

 
Série de films américains